Ди́нник (Ды́нник) — украинская фамилия.

Известные носители 
 Динник, Александр Николаевич (1876—1950) — советский учёный-механик.
 Динник, Николай Яковлевич (1847—1917) — русский натуралист, географ, гляциолог, исследователь Кавказа.

 Дынник, Екатерина Олеговна (род. 1999) — российская боксёрша.
 Дынник, Михаил Александрович (1896—1971) — советский философ, член-корреспондент АН СССР (1958).

См. также 
 Дынник-Соколова, Валентина Александровна (1898—1979) — советская литературная переводчица.